Asagumo kan verwijzen naar een van de volgende Japanse marineschepen:

 Asagumo (schip, 1937) - torpedobootjager
 Asagumo (schip, 1967) - torpedobootjager